<< 6-я  Церемонии награждения  8-я >>

7-я церемония вручения наград премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 1986 год состоялась 29 марта 1987 года в Hollywod Roosevelt Hotel, в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Статистика

Список лауреатов и номинантов 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="260px"|Категории
!colspan=2| Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Худший фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Говард-утка / Howard the Duck (Universal) (продюсер: Глория Кац)
|-
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Под вишнёвой луной (Warner Bros.) (продюсеры: Роберт Кавалло, Джозеф Руффало и Стивен Фаргноли)
|-
|colspan=2|• Блу-сити (Paramount) (продюсеры: Уильям Хейярд и Уолтер Хилл)
|-
|colspan=2|• Кобра (Cannon/Warner Bros.) (продюсеры: Менахем Голан и Йорам Глобус)
|-
|colspan=2|• Шанхайский сюрприз (MGM) (продюсер: Джон Кон)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая мужская роль
| rowspan=5 align="center" width="87px"|
|style="background:#EEDD82"|• Принс — «Под вишнёвой луной» (за роль Кристофера Трэйси)
|-
|• Эмилио Эстевес — «Максимальное ускорение» (за роль Билла Робинсона)
|-
|• Джадд Нельсон — «Блу-сити» (за роль Билли Тарнера)
|-
|• Шон Пенн — «Шанхайский сюрприз» (за роль Глендона Уэйси)
|-
|• Сильвестр Сталлоне — «Кобра» (за роль лейтенанта Мериэна «Кобры» Кобретти)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая женская роль
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мадонна — «Шанхайский сюрприз»''' (за роль Глории Тэйтлок)
|-
|• Ким Бейсингер — «Девять с половиной недель» (за роль Элизабет МакГроу)
|-
|• Джоан Чэнь — «Тайпан» (за роль Май-Май)
|-
|• Бриджитт Нильсен — «Кобра» (за роль Ингрид Кнудсен)
|-
|• Элли Шиди — «Блу-сити» (за роль Энни Рейфорд)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая мужская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джером Бентон — «Под вишнёвой луной» (за роль Трики)
|-
|• Питер О’Тул — Клуб «Рай» (за роль губернатора Энтони Клойдена Хейса)
|-
|• Тим Роббинс — «Говард-утка» (за роль Фила Блумбертта)
|-
|• Брайан Томпсон — «Кобра» (за роль Найта Слэшера)
|-
|• Скотт Уилсон — «Блу-сити» (за роль Перри Керча)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая женская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дом Делуиз — «Медовый месяц с призраками» (за роль тёти Кейт)
|-
|• Луиза Флетчер — «Пришельцы с Марса» (за роль миссис МакКелтч)
|-
|• Зельда Рубинштейн — «Полтергейст 2: Обратная сторона» (за роль Танджины Бэрронс)
|-
|• Беатрис Стрейт — «Власть» (за роль Клэр Хастингс)
|-
|• Кристин Скотт Томас — «Под вишнёвой луной» (за роль Мэри Шарон)
|-
| rowspan=5|<center>Худший режиссёр
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Принс за фильм «Под вишнёвой луной»
|-
|• Джим Годдар — «Шанхайский сюрприз»
|-
|• Уиллард Хайк — «Говард-утка»
|-
|• Стивен Кинг — «Максимальное ускорение»
|-
|• Мишель Мэннинг — «Блу-сити»
|-
| rowspan=5|<center>Худший сценарий
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Уиллард Хайк и Глория Кац — «Говард-утка»
|-
|colspan=2|• Сильвестр Сталлоне — «Кобра»
|-
|colspan=2|• Патришия Луизианна Ноп, Залман Кинг и Сара Кернокан — «Девять с половиной недель»
|-
|colspan=2|• Джон Кон и Роберт Бентли — «Шанхайский сюрприз»
|-
|colspan=2|• Бекки Джонстон — «Под вишнёвой луной»
|-
| rowspan=5|<center>Худшая новая звезда
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|•  — «Говард-утка»|-
|colspan=2|• Джоан Чэнь — «Тайпан» (за роль Май-Май)
|-
|colspan=2|• Митчел Гэйлорд — «Американский гимн» (за роль Стива Тевере)
|-
|colspan=2|• Кристин Скотт Томас — «Под вишнёвой луной» (за роль Мэри Шарон)
|-
|colspan=2|• Брайан Томпсон — «Кобра» (за роль Найта Слэшера)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая песня к фильму
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Love or Money — «Под вишнёвой луной» — авторы: Принс и The Revolution
|-
|colspan=2|• Howard The Duck — «Говард-утка» — авторы: Томас Долби, Элли Уиллис и Джордж Клинтон
|-
|colspan=2|• I Do What I Do — «Девять с половиной недель» — авторы: Джонатан Илайас, Джон Тейлор и Майкл Дес Баррес
|-
|colspan=2|• Life in a Looking Glass — «Такова жизнь!» — музыка: Генри Манчини, слова: Лесли Брикасс
|-
|colspan=2|• Shanghai Surprise — «Шанхайский сюрприз» — автор: Джордж Харрисон
|-
| rowspan=3|<center>Худшие визуальные эффекты
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Industrial Light & Magic — «Говард-утка»
|-
|colspan=2|• Джон Дайкстра и Стэн Уинстон — «Пришельцы с Марса»
|-
|colspan=2|• Карло Рамбальди — «Кинг-Конг жив»
|-
|<center>Премия за худшие достижения в карьере
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• «Брюс»' — механическая резиновая акула из серии фильмов: «Челюсти» (1975), «Челюсти 2» (1978),  «Челюсти 3» (1983), «Челюсти: Месть» (1987)
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1987 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1987 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
  BAFTA 1987 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1987 ''(премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте премии «Золотая малина»
 Лауреаты и номинанты премии «Золотая малина» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 29 марта
март 1987 года
1987 год в Калифорнии
Кинопремии 1987 года